Джемо (Тямё) (,  ) — необитаемый остров в Тихом океане в цепи Ратак (Маршалловы Острова) северо-восточнее атолла Ликиеп. Площадь — 0,16 км². Расположен на юго-западе узкого подводного хребта, который простирается на северо-восток на несколько километров.

Цепь Ратак
Острова Австралии и Океании